Austria:
 Mariastein – gmina w kraju związkowym Austria, w powiecie Kufstein

Inne:
 Mariastein – opactwo

Zobacz też:
 Metzerlen-Mariastein